Irma hace referencia a varios artículos:

Fenómenos meteorológicos
Huracán Irma, ciclón tropical sobre el océano Atlántico en 2017;

Lugares
Irma (Italia), localidad de la provincia de Brescia, región de Lombardía;
(177) Irma, asteroide;

Personas
Irma Arestizábal, experta en arte latinoamericano;
Irma Khetsuriani, tiradora de esgrima de Georgia, referente para deportistas con discapacidad del país;

Ficción
Irma la dulce,  película de Billy Wilder;
Irma, la de los peces

IRMA
 Irish Recorded Music Association, organización irlandesa sin ánimo de lucro;
 placa IRMA, componente de hardware para conectar una PC con un servidor.